COM může znamenat:
 COM (hardwarové rozhraní) – název pro rozhraní sériového portu na IBM PC kompatibilním počítači v operačních systémech firmy Microsoft
 Component Object Model – technologie programových komponent od firmy Microsoft
 COM (soubor) – formát spustitelného souboru systému MS-DOS používající příponu .com
 .com – internetová doména prvního řádu
 Comission on Ore Mineralogy – Komise pro rudnou mineralogii, jedna z komisí Mezinárodní mineralogické asociace